Dohrn ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Dohrn (1840–1909), deutscher Zoologe
 Bernardine Dohrn (* 1942), US-amerikanische Führerin der Weather Underground Organisation
 Carl August Dohrn (1806–1892), deutscher Entomologe
 Georg Dohrn (1867–1942), deutscher Dirigent und Pianist
 Gerhard Dohrn-van Rossum (* 1947), deutscher Historiker
 Harald Dohrn (1885–1945), deutscher Regimekritiker
 Heinrich Dohrn (1838–1913), deutscher Naturwissenschaftler und Politiker, MdR
 Helga Dohrn (auch Helga Dohrn-Kennedy; * 1914), österreichische Schauspielerin

 Max Dohrn (1874–1943), deutscher Chemiker
 Peter Dohrn (1880–1967), deutscher Politiker
 Reinhard Dohrn (1880–1962), deutscher Zoologe
 Rudolph Dohrn (1836–1915), deutscher Gynäkologe
 Tobias Dohrn (1910–1990), deutscher Klassischer Archäologe
 Verena Dohrn (* 1951), deutsche Historikerin
 Walt Dohrn (* 1970), amerikanischer Drehbuchautor, Regisseur, Trickzeichner, Musiker und Synchronsprecher
 Wolf Dohrn (1878–1914), deutscher Schriftsteller und Sozialreformer

Siehe auch:
 Dohrn (Familie)
 Doorn
 Dorn